Се́ллерс () — фамилия. Известные носители:
 Селлерс, Питер (1925—1980) — британский актёр.
 Селлерс, Пирс Джон (1955—2016) — англо-американский учёный, астронавт НАСА.
 Селлерс, Розабелла Лауренти (род. 1996) — итальяно-американская актриса.
Селлерс, Уильям (1824—1905) — американский инженер и изобретатель.
 Ричардсон-Селлерс, Мэйси (род. 1992) — английская актриса.